American Terrier bezeichnet:

 American Hairless Terrier
 American Pit Bull Terrier
 American Staffordshire Terrier
 American Toy Terrier